Напролом (фильм):
 Напролом (фильм, 1991) — кинофильм 1991 года студии Universal Pictures, боевик-комедия. Режиссёр Джон Бэдэм.
 Напролом — фильм 2004 года с Дольфом Лундгреном в главной роли.
 Напролом (фильм, 2012) (англ.  Lockout, другое название — MS One: Maximum Security) — научно-фантастический боевик Джеймса Мэтера и Стивена Сент-Леджера.